Jacksonville referere ofte til byen Jacksonville i Florida. Øvrige betydninger:

Stednavne

USA 
 Jacksonville, Alabama
 Jacksonville, Arkansas
 Jacksonville, Georgia
 Jacksonville, Illinois
 Jacksonville, Iowa
 Jacksonville, Kentucky
 Jacksonville, Maryland
 Jacksonville, Missouri
 Jacksonville, New Jersey
 Jacksonville, North Carolina
 Jacksonville, Ohio
 Jacksonville, Oregon
 Jacksonville, Pennsylvania
 Jacksonville, Tennessee
 Jacksonville, Texas
 Jacksonville, Vermont
 Jacksonville, West Virginia
 Jacksonville, Wisconsin

Uddannelsessteder 
 Jacksonville College i Texas
 Jacksonville State University i Alabama
 Jacksonville University i Florida

Se også 
 Jacksonville Jaguars, amerikansk fodboldhold fra Florida
 Jacksonville Suns, baseballhold fra Florida